L'edizione 1950-51 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Manuel Vasques (Sporting CP), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1950-51.
  Vitória Setúbal e Olhanense retrocesse in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1950-1951

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
Campionato portoghese di calcio